

Acronimi 
 ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) – organizzazione terroristica di matrice islamica radicale Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, diventata dal giugno 2014 Stato Islamico
 ISIS (Istituto Statale di Istruzione Superiore) – tipo di istituto italiano
 ISIS (International Satellites for Ionospheric Studies) – serie di satelliti canadesi per lo studio della ionosfera
 ISIS (Intel System Implementation Supervisor) – sistema operativo della Intel

Astronomia 
 42 Isis – asteroide
 Cratere Isis – cratere di Ganimede

Musica 
 Isis – gruppo musicale californiano
 Isis – traccia dell'album Desire di Bob Dylan
 Isis – album del quartetto (e quintetto) condotto da Enrico Pieranunzi con Art Farmer del 1981

Personaggi 
 Isis – personaggio dei fumetti Bluewater Comics
 Isis – personaggio dei fumetti DC Comics

Altro 
 Isis – rivista accademica di storia della scienza fondata nel 1912
 Iside – divinità della mitologia egizia conosciuta in alcune lingue come Isis
 Isis – tragedia in musica del 1677 di Jean-Baptiste Lully e Philippe Quinault
 Isis – nome proprio di persona femminile
 ISIS – agenzia di spionaggio fittizia della serie animata Archer
 Isis – parte superiore del fiume Tamigi
Isis – genere di octocoralli dell'ordine Alcyonacea